Tom Clark – giornalista canadese
 Tom Clark (1941) – poeta statunitense
 Tom Clark (1924-1981) – giocatore di cricket inglese
 Thomas Campbell Clark (1899-1977) – procuratore generale statunitense